Haverslev (Rebild), plaats in de Deense gemeente Rebild
Haverslev (parochie, Jammerbugt)
Haverslev (parochie, Rebild)